Zaolzie – określenie zachodniej części księstwa cieszyńskiego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 2 podstawowe
 Zaolzie – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Wąpielsk
 Zaolzie – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz
 Zaolzie – część kolonii Wólka Kańska-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Zaolzie – część wsi Zadębce w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Trzeszczany
 Zaolzie – część wsi Jarczów-Kolonia Pierwsza w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów
 Zaolzie – część wsi Sumin w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tarnawatka
 Zaolzie – część wsi Psary w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Zaolzie – część wsi Rachwałowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
 Zaolzie – część wsi Bohdan w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Zaolzie – część wsi Stara Wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice
 Zaolzie – część wsi Borki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Zaolzie – część wsi Kłucko w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Zaolzie – część wsi Stodoły-Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Zaolzie – część wsi Brudzewice w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Suchań